Zumpt ist der Name von

 August Wilhelm Zumpt (1815–1877), deutscher Altertumswissenschaftler
 Fritz Zumpt (1908–1985), deutscher Zoologe und Entomologe
 Karl Gottlob Zumpt (1792–1849), deutscher klassischer Philologe